Пространство може да се отнася за:
 Пространство, философска, математическа и физическа категория
 В математиката
 Линейно пространство
 Евклидово пространство
 Топологично пространство
 Метрично пространство
 Хилбертово пространство
 Компютърно пространство, фестивал, провеждан в София
 Интернет пространство
 Космическо пространство